Кубок обладателей кубков КАФ 1995 — 21-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 28 африканских клубов. Победителем стал алжирский клуб «Кабилия».

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся ? ноября, ответный — 7 декабря 1995 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1995 на сайте RSSSF

Примечания 

1995
Футбол в Африке в 1995 году